Winnigstedt steht für:

 Winnigstedt, Gemeinde im Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen

Winnigstedt ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Winnigstedt († 1569), deutscher Chronist und lutherischer Pfarrer
 Robert Winnigstedt (1903–1977), deutscher Diplomlandwirt und Tierzuchtleiter